Чертовское:

 Чертовское — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

 Чертовское — озеро в Краснодарском крае, возле ст-цы Копанская.
 Чертовское — озеро в Пермском крае, возле с Вильгорт.